Topolino renvoie à plusieurs désignations :
 Marc Combas (né en 1967), frère cadet de Robert Combas, et qui est également peintre et dessinateur sous le pseudonyme de Topolino.

 Le nom italien de Mickey Mouse.
 Le nom des plusieurs publications italiennes équivalentes au Mickey Mouse Magazine américain et au Journal de Mickey français. Elle a été publiée :
 sous la forme d'un journal Topolino de 1932 à 1949 ;
 sous la forme d'un magazine hebdomadaire Topolino à partir de 1949.

 Des voitures :
 la Fiat 500 Topolino, modèle de voiture de la marque italienne Fiat sortie en 1936 ;
 la Nuova Topolino, nouveau modèle de voiture Fiat sortant en 2009.

 Topolino Make up Games, un livre collectif édité chez Assouline sur la mode .

Références